Stati Uniti d'America
 Nanticoke – fiume
 Nanticoke – città della Contea di Broome, New York
 Nanticoke – città della Contea di Luzerne, Pennsylvania